Le Plessier est un toponyme fréquent en Picardie.
Il peut s'agir d'un hameau ayant intégré une autre commune proche et plus importante (dans ce cas la mention disparaît au profit de l'autre zone habitée portant un autre nom) ou d'une localité ou commune ayant fusionné "à égalité" avec une autre (la mention est conservée dans le nom nouveau).

Dans l'Aisne :
 Le Plessier-Huleu

Dans l'Oise :
 Le Plessier-Saint-Nicaise, intégré à Conchy-les-Pots
 Le Plessier-sur-Bulles
 Le Plessier-sur-Saint-Just

Dans la Somme :
 Le Plessier, hameau (au Sud) de Grivesnes
 Le Plessier, ancienne commune de la Somme, aujourd'hui intégrée au Plessier-Rozainvillers

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme